Jeder Staat wählt zwei Senatoren in den Senat der Vereinigten Staaten. Bis 1913 wurden die Senatoren durch die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. Ab 1913 erforderte der 17. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, dass die Senatoren durch die Bevölkerung des jeweiligen Bundesstaates direkt gewählt werden.

Der Senat des 113. Kongresses geht in seiner Zusammensetzung auf die Senatswahl am 6. November 2012 zurück, bei der ein Drittel seiner Mitglieder neu gewählt bzw. wiedergewählt wurden. Seine Amtsperiode beginnt am 3. Januar 2013 und endet am 3. Januar 2015.

Parteiensystem 
Nach der Wahl 2012 gehörten der demokratischen Fraktion 53 und der republikanischen Fraktion 45 Mitglieder an.

Senator Bernie Sanders aus Vermont gehört keiner Partei an, ist jedoch Mitglied der demokratischen Fraktion ebenso wie Senator Angus King aus Maine.

Wichtige Positionen

Liste der Senatsmitglieder (Stand: 10. Juni 2013)

Siehe auch 
 113. Kongress der Vereinigten Staaten
 Liste der Mitglieder des Repräsentantenhauses im 113. Kongress der Vereinigten Staaten

Weblinks 

 A Chronological Listing of U.S. Senators, PDF-Format, ca. 333 kB, US-Senat

113
Vereinigte Staaten, Senat #113